

Lokalizacje

Niemcy 
 Köblitz – dzielnica gminy Cunewalde w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Wernberg-Köblitz – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf

Osoby 
 Hans-Werner Köblitz – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Koblitz